Лік () — скіфський династ, за Геродотом син Спаргапейта та батько Гнура.
 Лік — крайка вітрила, обшита ліктросом.
 Лік — лічба
 Лік — ліки

Топонім 
 Лік () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале